Вепхвадзе, Алексей Иванович (1921—1982) — советский живописец, заслуженный художник Грузинской ССР.
 Вепхвадзе, Джованни Алексеевич (1949—2016) — советский художник, писатель, переводчик.
 Вепхвадзе, Иван Алексеевич (1888—1971) — советский живописец.